Hiepe ist der Familienname folgender Personen:

 Richard Hiepe (1930–1998), deutscher Kulturwissenschaftler
 Sigismund Paul Hiepe (1770–1845), deutscher Jurist und Politiker
 Theodor Hiepe (1929–2022), deutscher Veterinärmediziner und Parasitologe